Il collegio elettorale di Forlì-Faenza fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Forlì, Modigliana, Portico San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio (provincia di Forlì), Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo dei Bagni (provincia di Ravenna), Casal Fiumanese, Castel di Rio, Fontanelice, Mordano, Tossignano (provincia di Bologna).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Forlì-Faenza